

Toponymes

Rockport est une communauté de la province de l'Ontario.

Rockport est une ville de l'État de l'Arkansas.
 Rockport (anciennement « Cotineva ») est une ville de l'État de la Californie.
 Rockport est une ville de l'État de l'Illinois.
 Rockport est une ville de l'État de l'Indiana.
 Rockport est une ville de l'État du Kentucky.
 Rockport est une ville de l'État du Maine.
 Rockport est une ville de l'État du Massachusetts.
 Rockport est une ville de l'État du Texas.
 Rockport est une ville de l'État de Washington.

 Rockport Lake est un réservoir derrière le barrage Wanship dans l'Utah.
 Parc d'État de Rockport, dans l'Utah.
 Parc d'État de Rockport, à Washington.

Divers
 Rockport est un fabricant américain de chaussures.